Whoia är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Robert Raymond Hessler 1970. Whoia ingår i familjen Desmosomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Whoia